Джозеф О’Доннел старший или Хосе О’Доннелл-и-Доннелл (Туам, 20 декабря 1722—1787) был испанским генералом ирландского происхождения и полковником испанского полка Irlanda. Трое его сыновей были испанскими генералами и сражались во время наполеоновских войн.

Семья 
О’Доннелл женился на Мариане де Анэтан-и-Марешал из Люксембурга. Трое их сыновей стали испанскими генералами времён Пиренейских войн, также известной как Испанская война за независимость. Самым известным был Генри (Энрике Хосе) О’Доннелл, 1-й граф Бисбаль (1769—1834), который был побеждён в Вике Жозефом Суамом, разбит в Маргалефе силами Луи Габриэля Сюше, одержал блестящую победу в Ла-Бисбале в 1810 году над Франсуа Ксавье де Шварцем и в 1813 году успешно завершил осаду Памплоны. Джозеф О’Доннелл (младший) принял участие в успешной эвакуации дивизии Романы из Дании в 1808 году, был разбит Никола Годино в Сухаре в 1811 году и Жаном Изидором Ариспом при Касталье в 1812 году. Чарльз О’Доннелл (1772—1830) помогал защищать линии Торрес-Ведрас в 1810 году и был назначен генерал-капитаном Валенсии в 1811 году.

Примечания 

Генералы Испании